Ján Buľovský (* Slovensko) byl slovenský fotograf.

Životopis 
Fotograf působil v Banské Bystrici na Dolní ulici.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Kdo byl kdo v historii Banské Bystrice 1255 – 2000
 Almanach a adresář města Banská Bystrica

Externí odkazy 
 

Slovenští fotografové
Muži